Brendan Mullin (né en 1963), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Chris Mullin (né en 1947), journaliste et homme politique britannique ;
 Chris Mullin (né en 1962), joueur de basket-ball américain ;
 Eugene Mullin (né en 1894), scénariste et réalisateur américain ;
 Herbert Mullin (1947-2022), tueur en série américain.
 Glenn H. Mullin (né en 1949), un tibétologue canadien

Toponyme 
 Mullin, une ville située dans le Texas.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme